J23 steht für:

 HMS Hälsingland, ein Zerstörer der Östergötland-Klasse der schwedischen Marine (1959–1982)
 S/2003 J 23, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 den Johnson-Körper J23, die 	verdreht verlängerte Quadratkuppel

Abkürzung